Hallbäck ist der Name folgender Personen:

 Albin Hallbäck (1902–1962), schwedischer Fußballspieler
 Hans Henric Hallbäck (1838–1885), schwedischer Literat und Professor
 Ivar Hallbäck (1897–1978), schwedischer Schauspieler und Opernsänger
 Jerry Hallbäck (* 1968), schwedischer Handballspieler, -Trainer und -funktionär
 Jessica Hallbäck (* 1981), schwedische Künstlerin
 Ludvig Hallbäck (* 2000), schwedischer Handballspieler
 Sven Axel Hallbäck (1915–2002), schwedischer Kunsthistoriker